

Cinema 
Destino (Der müde Tod) – film del 1921 diretto da Fritz Lang
Destino (Tales of Manhattan) – film del 1942 diretto da Julien Duvivier
Destino (Schicksal) – film del 1942 diretto da Géza von Bolváry
Destino – film del 1951 diretto da Enzo Di Gianni e Domenico Gambino
Destino – cortometraggio di animazione del 2003 diretto da Dominique Monfery

Filosofia e religione 
Destino – insieme d'inevitabili eventi che accadono secondo una linea temporale soggetta alla necessità e che portano ad una conseguenza finale prestabilita

Fumetto 
Destino – entità del Destino nei fumetti DC Comics
 Destino – entità del Destino nei fumetti Marvel Comics
Destino (Paul Destine) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Dottor Destino – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Letteratura 
Destino – romanzo di Joseph Conrad del 1913
Destino – romanzo di Mario Biondi del 2006
Destino (La voluntad y la fortuna) – romanzo di Carlos Fuentes del 2008

Musica 
Destino – opera di Leoš Janáček
Destino – singolo di Rossana Casale del 1987